Улица Геро́ев Деса́нтников — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Героев Десантников — улица в Новороссийске.
 Улица Героев Десантников — улица в посёлке Поныри Курской области.

См. также 
 Площадь Героев-Десантников
 Улица Воздушных Десантников
 Улица Морских Десантников
 Улица 68 Десантников
 Улица 84-х Псковских Десантников